Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R.Hunt & Iliff, especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Sudamérica en Argentina donde se puede encontrar en las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán. Crece a altitudes entre 1.000 y 3.000  Esta especie se encuentra en muchas áreas protegidas, como el parque nacional Los Cardones y la Reserva El Divisadero, entre otros.

Descripción 
Tunilla corrugata es una planta baja que crece rastrera, está densamente ramificada y forma grupos. El tallo con frecuencia erguido, de color brillante verde, es esférico o cilíndrico con segmentos que se estrecha hacia ambos extremos. Las secciones terminales a menudo se aplanan y miden hasta 3,5 cm de largo y tiene un diámetro de 8 a 12 milímetros. Las 6 a 8 espinas, blanquecinas en forma de aguja se doblan hacia atrás y miden 1,2 centímetros de largo. Las flores son de color rojo o naranja.

Taxonomía 
Tunilla corrugata fue descrita por (Salm-Dyck) D.R.Hunt & Iliff y publicado en Cactaceae Syst. Init. 9: 10 2000.
Etimología
Tunilla: nombre genérico que deriva del español tunilla refiriéndose a una "pequeña tuna".corrugata: epíteto latíno que significa "corrugada"
SinonimiaOpuntia corrugataTephrocactus corrugatusPlatyopuntia corrugataOpuntia longispinaOpuntia eburneaOpuntia microdiscaPlatyopuntia microdiscaTunilla microdisca''

Referencias

Enlaces externos 

http://cactiguide.com/cactus/?genus=Tunilla&species=corrugata

corr
Flora de Argentina  
Cactus y suculentas
Plantas descritas en 2000
Plantas descritas por Salm-Dyck
Plantas descritas por D.R.Hunt 
Plantas descritas por Iliff
Flora de América del Sur continental